Esta é uma lista de clubes de futebol da Grécia da temporada de 2007-08.

Super Liga

β Ethniki

Alguns clubes:

Futebol Clubes
Grecia Futebol Clubes